Der Begriff Ruländer steht für

 Grauburgunder, eine Weißwein-Rebsorte, die als Ruländer traditionell ausgebaut wird; benannt nach Johann Seger Ruland (1683–1745)
 Matthias Ruländer (* 1964), einen ehemaligen deutschen Fußballspieler

Siehe auch:
 Rülander